Йозеф Глиномаз (; 9 октября 1914, Прага — 8 августа 1978, Сплит, СФРЮ) — чешский актер театра и кино, художник, иллюстратор.

Биография 
Родился в семье композитора и музыкального педагога. С детства играл на фортепиано и скрипке. Учился в Высшей школе прикладного искусства в Праге. После разногласий с преподавателями, поступил в Пражскую консерваторию, где до 1940 года на драматическом отделении учился актерскому мастерству.

С 1941 года — актёр театра в Кладно, Восточно-чешского театра в Пардубице, Пльзене, с 1944 года до закрытия чешских театров нацистами играл в театре на Виноградах (Прага). Позже занимался живописью. После войны вновь выступал на сценах в Кладно (1945/1946), Реалистического театра (1946/1947), Театра ABC. С 1949 по 1950 год — актёр Пражского национального театра. С 1958 года до своей смерти работал на киностудии Баррандов.

Сыграл десятки ролей в театре. Амплуа — актёр комического и пародийного жанра.
 
В 1948—1978 годах снялся в более чем 150 фильмах и телевизионных программах.

Известен также, как художник-примитивист, представитель наивного искусства, темой картин которого часто были сцены из мира театра, цирка и искусства, в целом. Его наивные картины сегодня украшают многие знаменитые галереи.

Умер от сердечного приступа в Сплите.

Избранная фильмография 

  — Розовые сны / Ruzové sny — Антон
  — Лето с ковбоем / Léto s kovbojem — председатель
  — Бетховен — дни жизни / Beethoven — Tage aus einem Leben (ГДР) — хозяин
  — Соло для слона с оркестром / Cirkus v cirkuse — Николай, дрессировщик слона (озвучивает Иван Рыжов)
 -1979 — Тридцать случаев майора Земана / 30 případů majora Zemana
  — Позднее лето / Pozdní léto
  — Вычисленное счастье / Jáchyme, hod ho do stroje!
  — Весёлая экскурсия / Tři chlapi na cestáh
  — Соломенная шляпка / Slaměný klobouk
  — Свадьбы пана Вока / Svatby pana Voka
  — Принц Баяя / Princ Bajaja
  — Женщины вне игры / Ženy v ofsajdu — пан Ржегак (озвучивание — Юрий Саранцев)
  — Решительная барышня / Odvážná slečna
  — На комете / Na kometě
  — Четырёх убийств достаточно, дорогая — Гого
  — Обход / Objížďka
  — Все добрые земляки / Všichni dobří rodáci
  — Конец агента / Konec agenta W4C prostřednictvím psa pana Foustky — агент
  — Контракт с дьяволом / Zmluva s diablom — Дюрцек, отец Эмки
  — Люди из фургонов / Lidé z maringotek — борец Леопольд Чонгр
  — Катя и крокодил / Káťa a krokodýl — пожарный
  — Белая пани / Bílá paní — эпизод
  — Лимонадный Джо / Limonádový Joe aneb Koňská opera — Гримпо
  — Русалка / Rusalka
  — Барон Мюнхгаузен /  Baron Prášil — гарпунщик
  — Смерть Тарзана / Tarzanova smrt
  — Большая дорога / Velká cesta — трактирщик
  — Человек первого века / Muž z prvního století — Формен, гонщик
  — Флориан / Florián
  — Там, где реки озарены солнцем / Kde reky mají slunce
  — Ночной гость / Noční host — водитель
  — Лабиринт сердца / Labyrint srdce — художник
  — Дьявольская западня / Ďáblova past
  — Чёрная суббота / Černá sobota — Вена, шофёр
  — Цирк едет
  — Факелы /Pochodně — пианист
  — У нас в Мечове / U nás v Mechově
  — Поющая пудреница / Zpívající pudrenka
  — Люди на льду/ Ledoví muži — Шупалек
  — Дело Лупинек /Případ Lupínek — охранник в больнице
  — Круг / Kruh
  — Игры и мечты / Hry a sny
  — 105 % алиби / 105 % alibi — бармен
  — Горькая любовь / Horká láska
  — Швейк на фронте / Poslušně hlásím — Ванек (дублировал Яков Родос)
  — Дедушка-автомобиль / Dědeček automobil — граф Александр Коловрат
  — Отправление 13:30 / Florenc 13:30 — водитель грузовика
  — Бравый солдат Швейк / Dobrý voják Švejk — трактирщик Паливец
  — Волынщик из Стракониц / Strakonický dudák
  — Самый лучший человек / Nejlepší človek
  — Предупреждение / Výstraha — делегат от парламента
  — Молодые годы/ Mladá léta
  — Гордая принцесса / Pyšná princezna — сборщик налогов
  — Пекарь императора — Император пекарей / Císařův pekař — Pekařův císař — подмастерье
  — Железный дед / ''Železný dědek

Ссылки 
 
 Josef Hlinomaz

Выпускники Пражской консерватории
Художники-иллюстраторы Чехии
Умершие от разрыва сердца
Персоналии:Национальный театр в Праге